Валь-де-Ушо (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 67,10 км². Население — 32983 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Vall de Uxó
 Guía Turística de Castellón
 Vall de Uxó en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Programa de Fiestas de Vall de Uxó 
 Portal temático de Vall de Uxó
 Web no oficial de Vall de Uxó
 Web no oficial de Vall de Uxó
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Кастельона